Panay – wyspa na Filipinach
 Panay – rzeka na Filipinach
 Panay – zatoka na Filipinach
 Panay – mała wyspa koło wyspy Catanduanes